Il Torneo di Wimbledon 2005 è stata la 119ª edizione del Torneo di Wimbledon e terza prova stagionale dello Slam per il 2005. Si è disputato dal 20 giugno al 3 luglio 2005 all'All England Lawn Tennis and Croquet Club. Il singolare maschile è stato vinto per la terza volta consecutiva dallo svizzero Roger Federer, che si è imposto, come l'anno precedente, sull'americano Andy Roddick in tre set. Il singolare femminile è stato vinto dall'americana Venus Williams, che ha battuto in tre set la connazionale Lindsay Davenport. Nel doppio maschile si sono imposti l'australiano Stephen Huss e il sudafricano Wesley Moodie, mentre nel doppio femminile hanno trionfato Cara Black (già campionessa l'anno precedente) e Liezel Huber. Nel doppio misto la vittoria è andata a Mary Pierce e Mahesh Bhupathi.

Risultati

Singolare maschile

Singolare femminile

Doppio maschile

Doppio femminile

Doppio misto

Junior

Singolare ragazzi

 Jérémy Chardy ha battuto in finale  Robin Haase, 6-4, 6-3

Singolare ragazze

 Agnieszka Radwańska ha battuto in finale  Tamira Paszek, 6-3, 6-4

Doppio ragazzi

 Jesse Levine /  Michael Shabaz hanno battuto in finale  Samuel Groth /  Andrew Kennaugh, 6-4, 6-1

Doppio ragazze

 Viktoryja Azaranka /  Ágnes Szávay hanno battuto in finale  Marina Eraković /  Monica Niculescu, 6-7 (5), 6-2, 6-0

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 
ATP Tour 2005
WTA Tour 2005